Cette page présente les résultats électoraux du Mouvement 5 étoiles aux élections régionales. Les sources sont les informations présentes sur les pages Wikipedia en version anglaise et française.

Région

Abruzzes

Vallée d'Aoste

Basilicate

Calabre

Campanie

Émilie-Romagne

Frioul-Vénétie Julienne

Latium

Ligurie

Lombardie

Marches

Molise

Ombrie

Piémont

Pouilles

Sardaigne

Sicile

Toscane

Trentin-Haut-Adige

Vénétie 

Résultats électoraux
Politique en Italie
Mouvement 5 étoiles